

Geografia
 Châtel-Guyon – comune francese situato nel dipartimento del Puy-de-Dôme
 Fontaine-la-Guyon – comune francese situato nel dipartimento dell'Eure-et-Loir
 La Roche-Guyon – comune francese situato nel dipartimento della Val-d'Oise
 Le Ménil-Guyon – comune francese situato nel dipartimento dell'Orne
 Mareil-le-Guyon – comune francese situato nel dipartimento degli Yvelines
 Cantone di Châtel-Guyon – divisione amministrativa dell'Arrondissement di Riom

Persone
 Adrien Guyon (... – ...) – schermidore francese
 Maximilienne Guyon (1868-1903) – pittrice e illustratrice francese
 Guyon Fernandez (1986) – calciatore olandese
 Jean Casimir Félix Guyon (1931-1920) – chirurgo francese
 Jean Guyon Du Buisson (1592-1663) – operaio francese
 Jean-Jacques Guyon (1932-2017) – cavaliere francese
 Jeanne Guyon (1648-1717) – mistica francese
 Joe Guyon (1892-1971) – giocatore di football americano statunitense

Altro
 Sindrome del canale di Guyon – malattia riguardante la compressione del nervo ulnare
 Teorema di Guyon – nelle precompressioni, permette il calcolo della posizione della curva delle pressioni nelle travature iperstatiche precompresse